Die Spielzeit 1981/82 war die 33. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 18 Spielen.

Anschliessend Spielen die ersten 6 um in einer Doppelrunde zu je 10 Spielen den Schweizermeiste Titel.

Die Schlechtesten 4 Teams spielen eine Doppelrunde zu je 6 Spielen gegen den Abstieg.

Hauptrunde

Finalrunde

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Schweizermeister

5. Meistertitel für St. Otmar St. Gallen

Einzelnachweise 

1981_1982
Handballsaison 1981/82